San Tropez és el quart títol de l'àlbum Meddle de Pink Floyd. El tema té un tempo jazzy i conté un solo curt de guitarra interpretat per David Gilmour i un solo prolongat de piano de Richard Wright al final. A diferència de les altres cançons del disc, fou compost per Roger Waters.

Crèdits 
 Roger Waters - guitarra, baix i veu
 David Gilmour - guitarra
 Rick Wright - piano
 Nick Mason - bateria i percussió

Cançons de Pink Floyd